Сёмин, Александр:
 Сёмин, Александр Валерьевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Сёмин, Александр Васильевич (1943—2016) — советский футболист.
 Сёмин, Александр Иванович (род. 1949) — советский футболист.
 Сёмин, Александр Николаевич (род. 1955) — российский учёный (экономика сельского хозяйства).